Перев'яз, перев'язь — перекинута через плече стрічка, ремінь.
 Перев'яз, перев'язь — перекинута через шию пов'язка для підтримування хворої, пораненої руки.

Геральдика 
 Перев'яз (геральдика) — гербова фігура.
 Баденський перев'яз — герб Баденського дому, Бадена і баденських держав.

Див. також 
 Перев'язь — один із способів цегельної кладки.

Примітки